Wallick är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Wallick (1779–1845), dansk målare
 Carl Wolf Josef Nathanael Wallick (1825–1888), dansk jurist

Se även 

 Wallich

Efternamn